Жанетта Гусарова і Домінік Ван Рост були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Гусарова - з Жюлі Алар-Декюжі, а Ван Рост - з Лаурою Голарсою.

Гусарова і Декюжі у чвертьфіналі перемогли пару Ван Рост і Голарса.

Міягі Нана і Тамарін Танасугарн виграли титул, у фіналі перемігши пару Гусарова і Декюжі з рахунком 7–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Хіракі Ріка /  Мерседес Пас (1-ше коло)
 Міягі Нана /  Тамарін Танасугарн (чемпіонки)
 Елс Калленс /  Джинджер Гелгесон-Нілсен (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна /  Барбара Шетт (півфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

WTA Auckland Open
Тур WTA 1998